Bohtz ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Bohtz (1799–1880), deutscher Ästhetiker und Literarhistoriker
 Bernhard Bohtz (1837–1900), Rittergutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Carl Rudolf Bohtz (1864–1922), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Boots
 Bootz